II Летние Европейские юношеские Олимпийские дни () — вторые летние региональные международные комплексные спортивные соревнования в рамках Европейских юношеских Олимпийских дней для молодых европейских спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет. Мероприятие прошло с 3 по 9 июля 1993 года в Валкенсварде, Нидерланды. В состязаниях приняли участие 1850 атлетов из 43 европейских стран.

Спортивные дисциплины 
В рамках II Летних Европейских юношеских Олимпийских дней было разыграно 246 комплектов медалей в 10 видах спорта: баскетбол, велоспорт, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, теннис, футбол, хоккей на траве. По сравнению с предыдущими летними соревнованиями, из списка мероприятия исключён настольный теннис, но впервые появились велоспорт и спортивная гимнастика.

  Баскетбол
  Велоспорт
  Волейбол
  Дзюдо

  Лёгкая атлетика
  Плавание
  Спортивная гимнастика

  Теннис
  Футбол
  Хоккей на траве

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Итоговая таблица

Летние европейские юношеские Олимпийские дни 1993
1993
Спорт в Европе в 1993 году